УХЛ — распространённая аббревиатура 
 Климатическое исполнение оборудования, работающего в условиях умеренного и холодного климата (+40/-60 С°)
 Узбекская хоккейная лига
 Украинская хоккейная лига